S. H. Kress and Co. Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 S. H. Kress and Co. Building (Hillsborough County, Florida), ID-Nr. 83001424
 S. H. Kress and Co. Building (Volusia County, Florida), ID-Nr. 83001442